Das Arbeitskampfrecht befasst sich mit der Zulässigkeit von Mitteln und Zwecken der Parteien eines Arbeitskampfes.

Siehe im Einzelnen:
 Arbeitskampfrecht (Deutschland)
 Arbeitskampfrecht (Österreich)
 Arbeitskampfrecht (Schweiz)